Птушенко Евгений Семенович (24 января 1888, Ейск - 16 января 1969, Ашхабад) – известный советский орнитолог, кандидат биологических наук, доцент Московского государственного университета, директор различных биологических станций СССР. Один из авторов фундаментального труда «Птицы Советского Союза».

Биография
Евгений Семенович Птушенко родился 24 января 1888 г. в г. Ейске в семье учителей начальной школы. В 1908 г. окончил Екатеринодарскую классическую гимназию, в 1914 г. окончил естественное отделение физико-математического факультета Харьковского университета, получив специальность "зоолог позвоночных животных". Ученик А.М. Никольского и М.А. Мензбира.

До 1918 г. работал ассистентом кафедры зоологии Харьковских женских Фребелевских курсах. Участник Гражданской войны, воевал в Красной армии (1919–1920 гг.). В 1920-1921 гг. был ассистентом кафедры зоологии Кубанского политехнического института (г. Краснодар). Переезжает в Москву и до 1924 года работает ассистентом Кабинета сравнительной анатомии и зоогеографии МГУ (штат Зоологического музея, с 1921–1924 гг.). Параллельно работает в Московской горной академии, преподаватель-ассистент кафедры биологии.

В 1924-1926 гг. живет в г. Ашхабаде, работает преподавателем средней школы и возглавляет отделение естествознания Центрального научного кабинета. В 1926-1929 гг. был директором Старо-Першинской биостанции Московского общества испытателей природы, а затем до 1936 г. выполнял обязанности заведующего Переславль-Залесской биостанции, руководил учебно-производственной практикой студентов биофака МГУ. 

Вернулся в Зоомузей МГУ (1936–1941 гг.), где за ним сохранялось постоянное рабочее место и позднее (1955–1965 гг.), работал в секторе экспозиции (1965 г.). Ученый секретарь кафедры зоологии и сравнительной анатомии позвоночных Московского университета с 1937 по 1956 г. В годы войны в 1941-1943 гг. выполнял обязанности заведующего кафедрой. В 1944-1945 гг. был директором Звенигородской биостанции МГУ.

В 1966 году уехал к дочери в Ашхабад, где в 1969 году скончался. Свою огромную библиотеку и архив завещал Институту зоологии АН Туркменской ССР.

Научная деятельность, избранные труды
Участник множества экспедиций, значительные сборы по славкам, гусям и лебедям хранятся в фондах Зоомузея МГУ.  В 1912-1914 гг. по направлению профессора Никольского совершил поездку по Предкавказью. В 1915 г. участвовал в качестве орнитолога в экспедиции на Алтай и в Северо-Восточную Монголию. В конце 20-х - начале 30-х гг. активно обследовал Курскую, Рязанскую и Ярославскую области, в 1936 г. выезжал в Мордовский заповедник, в 1937 г. - в Казахстан (Карагандинская область), в 1938 г. - на Южный Урал. В 1940-1950 гг. интенсивно работал в Рязанской (Окский заповедник) и Московской (Звенигородская биостанция) областях. В 1945 г. совершил длительную экспедицию в Каракумы совместно с А.К. Рустамовым, пересек пустыню от Казанжика до Амударьи. В это же время по поручению Управления по заповедникам при СНК ТССР обследовал орнитофауну малоизученной части Туркмении.

Внес большое количество усовершенствований в методику полевых исследований, в работу по обработке материалов, начиная от системы знаковых отображений особенностей биотопа и кончая регистрацией гнездового поведения птиц.

В 1939 г. защитил кандидатскую диссертацию «К вопросу о миграциях птиц в некоторых районах Восточной Европы», в 1940 утвержден в ученом звании доцента. Общая библиография составляет более 60 работ. Наиболее заметные труды: «Руководство по зоологии. Птицы» (1940), большие разделы в «Птицах Советского Союза» (1952, 1954), соавтор «Определителя птиц СССР» (1948, 1964). Автор книг «Биология и хозяйственное значение птиц Московской области и сопредельных территорий» (1968, совместно с А.А. Иноземцевым), «Краткий определитель птиц средней полосы Европейской части СССР» (1966) и др.

Источники
Птушенко Е.С. на сайте администрации г. Ейска.

Птушенко Евгений Семенович на сайте Союза охраны птиц России

В.Д. Ильичёв. Жизнь во имя орнитологии. Евгений Семёнович Птушенко (1888–1969). Русский орнитологический журнал 2018, Том 27, Экспресс-выпуск 1608: 2228-2234

Е.С. Птушенко на Звенигородской биологической станции

Зоологический музей Московского университета в лицах

125 лет со дня рождения Е.С. Птушенко

Преподаватели Московской горной академии
Выпускники Харьковского университета